Ерідан — річка в античній міфології.
 Ерідан — сузір'я південної півкулі.
 Ерідан — невелика річка, яка протікала через столицю Греції Афіни
 Ерідан — річка,  яка текла суходолом, на місці сьогоденної акваторії Балтійського моря 40 - 12 млн. років тому